Tây Sơn (vereinfacht meist Tayson geschrieben) steht für:

 Tây-Sơn-Rebellion, Aufstand in Vietnam ab 1771
 Tây-Sơn-Dynastie, die daraus hervorgegangene Kaiserdynastie 1778–1802
 die Kampfkunst Tây Sơn, siehe Binh Dinh (Kampfkunst)

Tây Sơn bezeichnet die folgenden geographischen Objekte:
 Tây Sơn (Bezirk), Provinz Bình Định
 ein Stadtviertel der Stadt Pleiku, Provinz Gia Lai
 ein Stadtviertel der Stadt Tam Điệp, Provinz Ninh Bình
 ein Stadtviertel der Stadt An Khê, Provinz Gia Lai
 eine Kleinstadt im Bezirk Hương Sơn, Provinz Hà Tĩnh
 eine Landgemeinde im Bezirk Kỳ Sơn, Provinz Nghệ An
 eine Landgemeinde im Bezirk Tiền Hải, Provinz Thái Bình